Heiligenstein steht für:

Orte:
 Heiligenstein (Bas-Rhin), Gemeinde in der Region Elsass
 Heiligenstein (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Heiligenstein (Römerberg), Ortsteil von Römerberg, Rheinland-Pfalz
 Heiligenstein, Ortsteil von Ruhla, Thüringen, siehe Thal (Ruhla)
 Święty Kamień (Barciany) (bis 1945: Heiligenstein) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hegykő, deutsch: Heiligenstein, eine ungarische Gemeinde im Kreis Sopron im Komitat Győr-Moson-Sopron.

Berge:
 Heiligenstein, 782 m, Anhöhe bei Gaflenz, Oberösterreich, siehe St. Sebald am Heiligenstein
 Heiligenstein (Kamptal), 360 m, Bergrücken bei Langenlois, Niederösterreich

Heiligenstein ist der Name folgender Personen:
 Anton von Heiligenstein (1804–1834), deutscher Astronom und Mathematiker
 Conrad von Heiligenstein (1774–1849), deutscher Richter und Astronom

Siehe auch:

 Heiliger Stein